Campeonato Uruguayo puede referirse a:

Fútbol

 Primera División de Uruguay
 Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino
 Campeonato Femenino de Clubes Campeones del Interior

Deporte motor
 Campeonatos Nacionales de Automovilismo en Pista de la AUVo
 Campeonato Uruguayo de Rally
 Campeonato Uruguayo de Karting
 Campeonato Uruguayo de Motociclismo de Velocidad en Firme
 Campeonato Uruguayo de Motociclismo de Velocidad en Tierra
 Campeonato Uruguayo de Motocross
 Campeonato Uruguayo de Enduro

Otras competencias
 Campeonato Uruguayo de Ajedrez
 Campeonato Uruguayo de Remo
 Campeonato Uruguayo de Rugby
 Campeonato Uruguayo de Surf